Фулон — фамилия. Известные носители:

  (ок. 1514—1563) — французский камердинер Генриха II, математик, переводчик и поэт.
 Фулон, Жозеф-Альфред (1823—1893) — французский кардинал.
 Фулон, Жозеф Франсуа (1715—1789) — французский интендант армии, флота, затем государственный советник; одна из первых жертв Великой революции.
  (1923—2008) — бельгийский писатель-франкофон.
 Фулон, Эммануэль (1871—1945) — бельгийский стрелок из лука, чемпион Олимпийских игр 1900.

См. также 
 Фуллон